Tosca  se poate referi la:

 Teatru
 1887 La Tosca – drama de Victorien Sardou

 Muzică
 1900 Tosca – operă de compozitorul Giacomo Puccini

 Film
 La Tosca – film din 1908 regia Viggo Larsen
 La Tosca – film din 1909 regia André Calmettes și Charles Le Bargy
 La Tosca – film din 1918 regia Edward José
 La Tosca – film dinl 1973 regia Luigi Magni